Princ Jindřich Hannoverský (Jindřich Julius Kristián Oto Bedřich František Antonín Günter; * 29. dubna 1961) je historik a vydavatel, který vlastní vydavatelskou firmu MatrixMedia, sídlící v Göttingenu.

Mládí 
Princ Jindřich je nejmladším dítětem Arnošta Augusta, dědičného prince brunšvického a jeho první manželky princezny Ortrud Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburské. Narodil se v Hannoveru v Dolním Sasku v Německu. Jeho nejstarší bratr, princ Arnošt August Hannoverský, je současnou hlavou Hannoverské dynastie.

Jeho otec se narodil jako britský princ, ale jako dítě tento titul ztratil.

Kariéra 
Jindřich založil, vlastní a řídí vydavatelskou společnost MatrixMedia Verlag v Göttingenu. Společnost vydává knihy, monografie, historiografie, monografie, ilustrované knihy a filmy. Kromě toho je zodpovědný za webovou stránku rodu Welfů s názvem Welfen.de.

Osobní život 
S kabaretní umělkyní Désirée Nickovou (* 30. září 1960, Berlín), s níž měl nějaký čas vztah, má syna:

 Oskar Julius Jindřich Ferdinand, princ hannoverský (* 29. září 1996, Berlín).

Dne 30. dubna 1999 se Jindřich oženil s Thyrou von Westernhagen na panství Teistungen, které od roku 1283 vlastnila rodina von Westernhagen.

Mají tři děti:
 Princ Albert Thilo Ludvík Arndt Hannoverský (* 14. prosince 1999)
 Princezna Evženie Bedřiška Hannoverská (* 19. července 2001)
 Princ Julius Eduard Emanuel Hannoverský (* 22. února 2006)

Literární práce 
Jindřich je autorem následujících knih pod jménem Heinrich von Hannover:

 Georg II. König und Kurfürst. 
 Macht Intrigen und Verbannung – Welfen und Romanows am Zarenhof. 
 Welfisches Hannover. 
 Frauen vom Hof der Welfen. 
 Elisabeth Herzogin von Calenberg. 
 Nicht im Auftrag Ihrer Majestät. 
 Hannover zwischen den Mächten Europas. 
 Welfenbericht.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 www.welfen.de – Oficiální stránky Hannoverské dynastie (v němčině)
 
 

Hannoverská dynastie
Hannoverští princové
Němečtí historikové
Podnikatelé z Hannoveru
Narození 29. dubna
Narození v roce 1961
Muži
Žijící lidé